Kenttäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kenttäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,89, long 27,36),  (80 ha)
2. Kenttäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,74, long 27,47),  (1 ha)
3. Kenttäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,27, long 28,10),  (5 ha)
4. Kenttäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,39, long 28,13),  (5 ha)
5. Kenttäsaari (ö i Lappland, Tornedalen, lat 66,36, long 24,83),  (1 ha)
6. Kenttäsaari (ö i Lappland, Tornedalen, lat 66,56, long 24,12),  (0 ha)
7. Kenttäsaari (ö i Norra Savolax),  (1 ha)
8. Kenttäsaari (ö i Lappland, Rovaniemi),  (21 ha)
9. Kenttäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,67, long 26,90),  (1 ha)
10. Kenttäsaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå),  (3 ha)
11. Kenttäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,66, long 27,64),  (0 ha)
12. Kenttäsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
13. Kenttäsaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,03, long 23,76),  (18 ha)
14. Kenttäsaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,02, long 23,88),  (25 ha)
15. Kenttäsaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,53, long 22,00), 
16. Kenttäsaari (ö i Palojärvi, Enontekis),  (1 ha)
17. Kenttäsaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,89, long 24,17),  (1 ha)
18. Kenttäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,89, long 27,18),  (3 ha)
19. Kenttäsaari (ö i Syysjärvi, Enare),  (3 ha)
20. Kenttäsaari (ö i Säytsijärvi, Enare),  (30 ha)
21. Kenttäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,35, long 27,51),  (9 ha)
22. Kenttäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,17, long 28,48),  (3 ha)
23. Kenttäsaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (1 ha)
24. Kenttäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,94, long 28,19),  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar